Les mots cristatus, cristata et cristatum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin signifiant « crêté, huppé ».

 En astronomie et en planétologie, (8775) Cristata est un astéroïde de la ceinture principale.
 En biologie et plus précisément en taxonomie, les mots cristatus, cristata et cristatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : cristatus, cristata, cristatum.

Notes et références 

Épithète spécifique